Ugo Ruggeri (1455-1508 c.) – tipografo italiano 
Ugo Ruggeri (1893-1990) – ciclista italiano
Ugo Ruggeri – storico italiano dell'arte